Crabwood Creek, nach einem Fluss, der nach dem Euphorbiengewächs Gymnanthes lucida („Crabwood“, „Shiny Oysterwood“; oder „Andiroba“ Carapa guianensis) benannt ist, ist der Name der geographischen Objekte:

 Crabwood Creek (Skeldon), Ort in East Berbice-Corentyne von Guyana
 Crabwood Creek Village District, East Berbice-Corentyne
 Crabwood Creek (Fluss), Fluss in Upper Takutu-Upper Essequibo

siehe auch:
 Crabwood River, Fluss in East Berbice-Corentyne